Schlacht von Patras steht für:

 Schlacht von Patras (1772)
 Schlacht von Patras (1821)